Radiola est le nom :
 d'un genre de plantes de la famille des Linaceae ;
 d'une marque de postes récepteurs de TSF, fabriqués par la Société française radio-électrique (SFR) ;
 d'une station de radio privée créée à Paris (1922-1924) pour promouvoir ces postes.